Die 1. Liga 1972/73 war die 39. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 26. Juli 1972 und endete am 24. Juni 1973.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine konnten über die Relegation die Liga halten. In der folgenden Saison kamen die zwei Aufsteiger hinzu, so dass die Liga mit 16 Vereinen durchgeführt wurde.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Die beiden Tabellenletzten spielten gegen den Dritten bzw. Vierten der 2. Liga.

|}

Weblinks 
 Saison 1972/73 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1972
Fußballsaison 1972/73